{{Ficha de personaje de manga y anime
|nombre_es = Asuma Sarutobi
|nombre_ja = 猿飛アスマ
|nombre_ja_latino = Sarutobi Asuma
|imagen =
|sexo = Masculino
|fechanacimiento = 18 de octubre
|Actual = muerto

|sangre = O
|canon = 
|primeraaparicion=Capítulo 34 del manga.Episodio 3 del anime.
}}
{{Infobox animanga personaje naruto
|serie = Naruto
|nombre = Asuma Sarutobi 
|otrosnombres = 
|edad = 27 - 28
|altura = 190,8 cm
|peso = 81,6 kg 
|ocupación = Jōnin.
|aldea = Aldea Oculta de la Hoja.
|pais = País del Fuego
|maestro = 
|equipo = Equipo 10:
Asuma Sarutobi
Shikamaru Nara
Ino Yamanaka
Choji Akimichi
|relevancia = Personaje secundario.
|familia = 
|seiyu = Jūrōta Kosugi.
|doblador =  Iván Jara Andrés García Huerta.
}}
{{Infobox animanga personaje naruto
|serie = Naruto: Shippūden
|nombre =
|otrosnombres = 
|edad = 31†
|altura = 190,8 cm
|peso = 81,6 kg 
|ocupación = Jōnin.
|aldea = Aldea Oculta de la Hoja.
|pais = País del Fuego
|maestro = 
|equipo = Equipo 10:
Asuma Sarutobi
Shikamaru Nara
Ino Yamanaka
Choji Akimichi
|relevancia = Personaje secundario.
|seiyu = Jūrōta Kosugi.
}}

Asuma Sarutobi es un personaje ficticio, su común aparición en el manga y anime Naruto.

Descripción 

Es el sensei del grupo 10, integrado porShikamaru Nara, Ino Yamanaka y Chōji Akimichi. Era una persona de gran madurez y sabiduría que acostumbraba jugar al shōgi con su discípulo Shikamaru, al que tenía en gran estima.

La naturaleza de su chakra era viento, que aprovechaba para convertir un par de cuchillas especiales (una en cada mano) en unas armas capaces de cortar cualquier objeto o material. Manejaba estas dos armas (similares a puños americanos o manoplas) con gran maestría. Naruto le pidió consejo cuando se estaba entrenando, en la segunda parte de la historia.

Era uno de los doce guardianes del señor feudal del País del Fuego, como el monje Chiriku, al que respetaba profundamente.

Historia 

Salvó a Shikamaru de los ninjas del sonido, que perseguian al equipo formado por Sakura, Naruto, Pakkun y Shikamaru, para detener a Sasuke que buscaba unirse a Orochimaru para aumentar su poder.

Luchó contra Kisame Hoshigaki cuando este llegó a Konoha junto a Itachi Uchiha.

En la segunda parte, junto a Shikamaru y dos chunnin más, luchó contra Hidan y Kakuzu. En la lucha, quedó gravemente herido al ser alcanzado por la maldición de Hidan. Shikamaru consiguió salvarle, sacando a su enemigo del círculo que usa en su ritual. Sin embargo, más tarde consiguió regresar a él y terminar su ceremonia, con la cual dio muerte a Asuma. Estando agonizante, dio sus últimas palabras a sus discípulos.

 Ino Yamanaka: le pide que cuide de Chōji y Shikamaru para que no hagan locuras, y que no se dejara vencer por sakura
 en el ninjutsu, ni mucho menos en el amor.

 Chōji Akimichi: le dice que debería ser fuerte, seguir siendo amigo de Shikamaru y hacer un poco de dieta, a lo cual le contesta que quizás era pedir demasiado (refiriéndose a la dieta).

 Shikamaru Nara: le pide que nunca se rinda, que llegaría a ser uno de los mejores ninjas y podría convertirse en Hokage algún día, pero que seguramente para un quejica como él, aquello sería un rollo. Finalmente le recordó que si él fuera una ficha de shōgi, sería el caballero, y que el rey, que tanto misterio le daba en cada partida y decía de algo que debía proteger a toda costa, eran los jóvenes ninjas que en el futuro les protegerían.

Para vengar su muerte, Shikamaru se juró a sí mismo que acabaría con el aparentemente inmortal Hidan, como finalmente hace al enterrarle vivo, pero desmembrado, bajo muchas toneladas de piedras.

En la serie había motivos para sospechar de una relación con Kurenai Yūhi, aunque no se hubiera mencionado explícitamente. Cuando no estaban de servicio, solían estar juntos. En una de esas ocasiones, Kakashi Hatake les preguntó si era una cita, a lo que ella se sonrojó. En un flashback, Asuma es mostrado comprando flores en la tienda del clan Yamanaka, y rechaza decir para quién son. En cualquier caso, Ino le pide que le salude a Kurenai de su parte, a lo que él se sorprende y se pone nervioso, lo que indica que la posibilidad de una relación era bien conocida por la gente. La verdad de la relación se revela poco después, cuando Kurenai y Shikamaru están ante su tumba, y ella muestra estar embarazada de Asuma, antes del ataque de Pain a Konoha Naruto va al hospital y ve a Shikamaru, luego sale Kurenai muy gorda y Naruto le dice que estaba comiendo mucho, Shikamaru responde que era el hijo de Asuma y que el lo cuidaría. Posteriormente Kabuto lo revive con el Edo Tensei junto a otros ninjas famosos de sus aldeas, luego parte junto a Dan y Hizashi a quienes les dice que no le gusta lo que está sucediendo, fue asesinado por un miembro de Akatsuki, Hidan

Misiones Completas 
 Misiones D: 111
 Misiones C: 193
 Misiones B: 217
 Misiones A: 178
 Misiones S: 20

Fuentes 
 
 
 
 
 
 Capítulos del manga Naruto.

Referencias 

Sarutobi, Asuma